Tales from the Crypt steht für:

 Geschichten aus der Gruft (1971), ein britischer Film von Freddie Francis aus dem Jahr 1972 (Originaltitel)
 Geschichten aus der Gruft, eine US-amerikanische Fernsehserie aus den Jahren 1989 bis 1996 (Originaltitel)
 Tales from the Crypt (Comicreihe), eine US-amerikanische Comicreihe